First Universalist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 First Universalist Church (Illinois), ID-Nr. 80001374
 First Universalist Church (Maine), ID-Nr. 79000126
 First Universalist Church (Barnstable County, Massachusetts), ID-Nr. 72000122
 First Universalist Church (Essex County, Massachusetts), ID-Nr. 83000577
 First Universalist Church (Middlesex County, Massachusetts), ID-Nr. 89001262
 First Universalist Church (New Hampshire), ID-Nr. 79000204
 First Universalist Church (New York), ID-Nr. 71000545
 First Universalist Church (Ohio), ID-Nr. 80003055
 First Universalist Church (Rhode Island), ID-Nr. 77000026
 First Universalist Church (Wisconsin), ID-Nr. 80000159